Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1962 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 21 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Renee Schuurman et Robert Howe battent Lesley Turner et Fred Stolle en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1962
Tennis en mai 1962
Tennis en juin 1962